Loman est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Abraham Dirk Loman (1823-1897), théologie néerlandais
 (1886-1968), soldat américain
 (née en 1960), joueuse néerlandaise de cricket
 (né en 1958), joueur américain de baseball
, acteur humoristique britannique
 (né en 1986), joueur américain de baseball
 (né en 1936), musicienne harpiste américaine
 (né en 1967), joueuse néerlandaise de cricket
 (1861-1932), joueur d'échecs néerlandais
Rupert Loman (né en 1983), cofondateur britannique de Gamer Network
 (né en 1962), styliste finlandais

Toponyme

, localité de la province de Ghazni

, communauté du Minnesota

Voir aussi
Bram Lomans (né en 1975), soldat américain

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme